parnik – rodzaj roślin
 parnik – urządzenie rolnicze